fhtagn ist ein Begriff aus der Geschichte Cthulhus Ruf (englischer Originaltitel: Call of Cthulhu)  von H.P. Lovecraft, der sinnbildlich für den Cthulhu-Mythos genutzt wird

 für die Verwendung in der Kurzgeschichte, siehe Cthulhus Ruf
 für die Verwendung im Cthulhu-Mythos, siehe Cthulhu-Mythos
 für das Rollenspielsystem, siehe FHTAGN